Антоніо Гонсалес — президент Королівської авдієнсії Санта-Фе-де-Боготи
 Антоніо Гонсалес де Агілар-і-Корреа — прем'єр-міністр Іспанії
 Антоніо Гонсалес-і-Гонсалес — прем'єр-міністр Іспанії
 Антоніо Гонсалес-і-Гонсалес — іспанський футболіст.